Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 2006 в Торино показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 84 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 2508 спортисти (от които 960 жени) от 80 страни в периода от 10 февруари до 26 февруари 2006 г. в общо 7 спорта.

Атлети от общо 26 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 54 без отличие. Германия успява да спечели най-много медали (29), както и най-много златни (11) и сребърни (12) отличия. Спортистите от Норвегия печелят най-много бронзови (13) медала, въпреки че са едва на 13 място в общото класиране. Албания, Етиопия и Мадагаскар дебютират в зимни олимпийски дисциплини. На тази Олимпиада България успява да спечели един сребърен медал на Евгения Раданова.

Класиране

Българските медали 
 Сребро
 Евгения Раданова (шорттрек) – 500m.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Зимни олимпийски игри 2006